Mesisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mesisaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Mesisaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar